Э́вертон Со́уза Соа́рес, также известный как Э́вертон Себоли́нья (; родился 22 марта 1996 года в Мараканау, штат Сеара) — бразильский футболист, нападающий клуба «Фламенго» и сборной Бразилии.

Клубная карьера 

Эвертон — воспитанник клуба «Гремио». 20 апреля 2014 года в матче против «Атлетико Паранаэнсе» он дебютировал в бразильской Серии A. 6 июня 2015 года в поединке против «Гояса» Эвертон забил свой первый гол за «Гремио» в чемпионате. 3 марта 2016 года в матче Кубка Либертадорес против эквадорского ЛДУ Кито он забил гол.

В 2017 году Эвертон чаще использовался в качестве игрока, выходящего на замену. Однако, по отзывам СМИ, он довольно успешно справляется с этой функцией.

Международная карьера 
8 сентября 2018 года в товарищеском матче против сборной США Эвертон дебютировал за сборную Бразилии.

Летом 2019 года Эвертон был приглашён в сборную для участия в Кубке Америки, который состоялся в Бразилии. В первом матче в группе против Боливии, выйдя на замену, отличился голом на 85-й минуте и установил окончательный счёт в матче — 3:0. В третьем матче против Перу забил гол на 31-й минуте, отдал голевую передачу и был признан лучшим игроком матча, а сборная Бразилии победила 5:0. В финале против Перу на 31-й минуте матча открыл счёт в игре, а его команда в итоге одержала победу и завоевала трофей. По итогам проведённого турнира стал лучшим бомбардиром (3 мяча) и был признан лучшим молодым игроком.

Голы за сборную Бразилии

Достижения 
Командные

 «Гремио»
 Обладатель Кубка Бразилии — 2016
 Обладатель Кубка Либертадорес — 2017

Международные

 Сборная Бразилии
 Обладатель Кубка Америки: 2019
 Финалист Кубка Америки: 2021

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Фламенго»